MOC kan syfta på: 

 MOC – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Moçambique
 MOC – en självutnämnd och kristen orden tillhörande Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus, se Militare Ordine del Collare
 MoC eller Mo2C – en kemisk beteckning för Molybdenkarbid